Танкијан де Ескобедо има више значења:

 Општина Танкијан де Ескобедо (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танкијан де Ескобедо (Танкијан де Ескобедо, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику